Бресник може бити:

 Бресник (Краљево), насељено место града Краљева, Република Србија
 Бресник (Прокупље), насељено место у општини Прокупље, Република Србија